Las iniciales FDD pueden referirse a:

Tecnología 
 Desarrollo basado en funcionalidades (en inglés, feature-driven development), un enfoque de desarrollo ágil de software;
 Duplexación por división de frecuencia (en inglés, frequency-division duplexing), un método de duplex en el entorno de las telecomunicaciones sin hilo y sobre ciertas redes cableadas;
 Unidad de disco flexible (en inglés, floppy disk drive) o disquetera, un periférico de computadora;

Otros usos 
 Documento de divulgación de franquicias (en inglés, franchise disclosure document), un tipo de documento legal utilizado en Estados Unidos;
 Foro para la Democracia y el Desarrollo, un partido político de Zambia.